Nicolás I es un título que puede referirse a:

 el papa Nicolás I (858-867);
 el patriarca de Constantinopla Nicolás I el Místico (m. ca. 925);
 el duque Nicolás I de Troppau, hijo de Otakar II de Bohemia;
 el duque Nicolás I de Lorena (1470-1473);
 el zar Nicolás I de Rusia (1825-1855);
 el rey Nicolás I de Montenegro (1910-1918).